Самодумовка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Самодумовка — деревня в Кировском районе Могилёвской области.

Россия 
 Самодумовка — бывшая деревня в Нижнесергинском муниципальном районе Свердловской области.